Bockhub ist der Ortsname von

 Bockhub (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Bockhub (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern